Кокорина може да се односи на:

 Кокорина (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Кокорина (Источни Мостар), насеље у општини Источни Мостар, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Кокорина (Мостар), насеље у граду Мостару, Федерација БиХ, Босна и Херцеговина